

Бзяк — річка в Башкортостані, права притока Великого Авзяна
 Бзяк — присілок, Бєлорєцький район, Башкортостан